Die Abkürzung YMCA steht für:  

 Young Men’s Christian Association, deutsch Christlicher Verein Junger Menschen (CVJM)
 den gleichnamigen Song der Band Village People, siehe Y.M.C.A.

 

YMCA